Jarra kan syfta på följande:
 Jarra (djur) - ett släkte av steklar
 Jara Shet' (vattendrag) – ett vattendrag i Etiopien